Хоакин-Суарес () — населённый пункт сельского типа (Pueblo) на юге Уругвая, на территории департамента Канелонес.

География 
Населённый пункт находится в южной части департамента, к западу от реки Пандо, на высоте 55 метров над уровнем моря.
Хоакин-Суарес расположен на расстоянии приблизительно 32 километров к юго-востоку от города Канелонес, административного центра департамента и на расстоянии 12 километров к северо-северо-востоку (NNE) от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Монтевидео.

История 
Хоакин-Суарес был основан 15 октября 1882 году. Происхождение топонима связано с именем президента Уругвая Хоакина Суареса (1781—1868). Получил статус сельского населённого пункта (Pueblo) 2 октября 1929 года.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 6 570 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay.

Примечания 

Населённые пункты Уругвая